«Цыплёнок-динамит» — кинофильм.

Сюжет 
Сатира на всё подряд. Размышления о свободе в американском обществе, о роли матерной ругани в жизни человека, о хиппи, рок-музыке, искусстве, политике, сексе.
Звезды, имена которых перечислены чуть выше, появляются на экране преимущественно мимоходом: Джон и Йоко, Джими Хендрикс, Энди Уорхол — все нужны автору фильма как знаки-символы времени.

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1971 года
Сатирические фильмы
Фильмы на английском языке